

Cinema
 McQueen – documentario del 2018

Musica
 McQueen – gruppo musicale rock britannico

Persone
 Aidan McQueen (1882-1965) – calciatore inglese
 Alexander McQueen (1995) – calciatore grenadino
 Alexander McQueen (1969-2010) – stilista britannico
 Butterfly McQueen (1911-1995) – attrice statunitense
 Chad McQueen (1960) – attore, produttore cinematografico e pilota automobilistico statunitense, figlio di Steve (attore)
 Cozell McQueen (1962) – ex cestista statunitense
 Glenn McQueen (1960-2002) – animatore canadese
 Gordon McQueen (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Sam McQueen (1995) – ex calciatore inglese
 Steve McQueen (1930-1980) – attore statunitense
 Steve McQueen (1969) – artista e regista britannico
 Steven R. McQueen (1988) – attore statunitense
 Rudolph Mcqueen

Televisione
 McQueen – serie televisiva canadese

Altro
 Saetta McQueen – protagonista del film di animazione Cars – Motori ruggenti

Pagine correlate
Steve McQueen (disambigua)